Ярно Ван Мингерут (; род. 23 сентября 1977 в Дендермонде, Бельгия) — бывший бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик. В 2006-2008 годах выступал за бельгийскую проконтинентальную команду «Jartazi-7Mobile».

Достижения 

 2004
9-й Зеллик — Галмарден 
 2005
1-й Классика Бевербека
2-й Гойксе Пейл  
2-й Лидекерксе Пейл  
 2007
Тур Бельгии 
1-й  Горная классификация
2-й Ванзел Курсе 
5-й Гран-при 1-го мая 
6-й Велонеделя Зеландской Фландрии 
7-й Гран-при Беври-ла-Форе 
7-й Омлоп ван хет Васланд

Ссылки 
Ван Мингерут, Ярно на FirstCycling 
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии